Э́двин Фи́шер (, ) — швейцарский пианист и дирижёр классического репертуара, преподаватель фортепианной игры. Широко почитается как один из величайших пианистов XX-го столетия, в особенности по части исполнения немецкой музыки, традиционно представленной именами Баха, Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Биография 
Эдвин Фишер родился в Базеле и обучался музыке сначала на родине, а позже в Берлинской консерватории Штерна у Мартина Краузе. Слава выдающегося пианиста пришла к нему сразу после Первой мировой войны. В 1926 году он стал дирижёром Любекской музыкальной филармонии, а позже начал дирижировать в Мюнхене. В 1932 году он сформировал собственный камерный оркестр и стал одним из пионеров аутентичного исполнения барочной музыки. И хотя, с точки зрения современных требований, его методы вряд ли можно признать исторически точными, важен был сам замысел подобного рода, с клавикордом и т. п. (в первую очередь это касалось музыки Баха и Моцарта).

В 1932 году он возвращается в Берлин. После отъезда из нацистской Германии великого Артура Шнабеля сменил его на посту преподавателя в Высшей школе музыки. В 1942 году уехал в Швейцарию, приостановив свою деятельность в ожидании развязки Второй мировой войны. После войны возобновил выступления, наряду с этим давал мастер-классы в Люцерне, которые посещали многие впоследствии прославленные пианисты: Альфред Брендель, Пауль Бадура-Шкода, Даниэль Баренбойм и др.

Выступал также как камерный музыкант. Высокую оценку получило фортепианное трио, которое он сформировал с виолончелистом Энрико Майнарди и скрипачом Георгом Куленкампфом (когда тот умер, его заменил Вольфганг Шнайдерхан).

Опубликовал множество учебников и пособий, в том числе о фортепианных сонатах Бетховена. Оставил множество записей, среди которых — первая полная запись «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха, сделанная в 1933—1936 гг. для EMI.

Примечания

Литература 
 Gavoty B. Edwin Fischer. Geneva, 1954.
 Smithson R. The recordings of Edwin Fischer. London, 1990.

Ссылки 

Оперные композиторы Швейцарии
Почётные доктора Базельского университета